Павел Шабельский:
 Шабельский, Павел Васильевич (1774—1847) — действительный член Главного Московского Общества Овцеводства и Императорского Общества Сельского Хозяйства Южной России.
 Шабельский, Павел Николаевич (1860—1935) — генерал-лейтенант.